Křenek, cseh családnév
 Csehország
 Křenek, település a Kelet-prágai járásban